Osoby o tym nazwisku:
 Helena Czernek – polska nauczycielka i działaczka społeczna
 Joachim Czernek – polski polityk
 Krystian Czernek – polski inżynier